

Persone 
 Achille Loria (1857-1943) – economista italiano
 Arturo Loria (1902-1957) – scrittore italiano
 Gino Loria (1862-1954) – matematico italiano
 Lamberto Loria (1855-1913), etnografo ed esploratore italiano
 Prospero Moisè Loria (1814-1892) – filantropo italiano
 Ruggero di Loria (1250-1305) – ammiraglio e condottiero della corona aragonese
 Simone Loria (1976) – ex calciatore italiano

Altro 
 Loria – comune in provincia di Treviso
 Loria – stazione della metropolitana di Buenos Aires

Pagine correlate 
Sant Julià de Lòria